Arène, du latin  qui signifie en français « sable », a plusieurs significations.

Noms communs 
 Arène, piste centrale d’un amphithéâtre romain et, par extension, l’amphithéâtre lui-même.
 Arène, édifice dans lequel se déroulent, entre autres, les courses de taureaux.
 Arène, sable grossier issu de l'altération du granite.
 Arène, niveau de jeu vidéo clos.
 Arène, synonyme de « Hydrocarbure aromatique ».

Mot homophone :
 Areine, une galerie d’exhaure dans la région liégeoise.

Patronymes

Arène 
 Antoine Arène (1500-1544), poète.
 Nicolas d'Arène (?-1559), capitaine de nef.
 François Arène (1794-1852), homme politique français.
 Paul Arène (1843-1896), poète et écrivain français.
 Emmanuel Arène (1856-1908), homme politique et écrivain français.
 Jean Arène (1929-), peintre français.

Nom similaire 
 Jean Arènes (1898-1960), botaniste français.

Toponymie 
 Les Arènes, quartier de Toulouse.
Arènes, station du métro de Toulouse.
Gare de Toulouse-Saint-Cyprien-Arènes.
Forum des Arènes, ensemble architectural situé à Toulouse.
Lycée des Arènes, à Toulouse.
Arènes du Soleil-d'Or, anciennes arènes de Toulouse, détruites.
 Amphithéâtre romain de Purpan-Ancely, les arènes romaines de Toulouse.
 Palais omnisports Les Arènes, à Metz, Moselle.

Littérature 
 Arène, une nouvelle de science-fiction de Fredric Brown parue en 1944.

Homonymie de patronyme